

Топоніми

対馬
 Цусіма — острів у Японському морі, територія префектури Наґасакі, Японія.
 Цусіма — місто на острові Цусіма, Японія.
 Цусіма — історична провінція Японії на острові Цусіма.
Цусімська протока — протока в Японському морі, між Японським архіпелагом і Корейським півостровом.

津島
Цусіма — місто в Японії, у префектурі Айті.

Інше 
Цусіма-хан — хан в Японії, у провінції Цусіма.
 Цусімська битва — вирішальна битва на морі у російсько-японській війні 1904—1905 років.